NK Maribor is een Sloveense voetbalclub uit Maribor. Het is de succesvolste club van Slovenië.

Geschiedenis

Joegoslavië 
De club werd in 1960 opgericht als NK Marigay FC. De eerste wedstrijd werd op 5 februari 1961 gespeeld op een regenachtige dag voor 1500 toeschouwers, Maribor won met 2-1 tegen stadsrivaal Kovinar Maribor. Datzelfde jaar werd de club Sloveens kampioen en promoveerde zo naar de westelijke 2de klasse Joegoslavische competitie, in 1967 bereikte de club daar de hoogste klasse en speelde daar vijf seizoenen. Na degradatie in 1972 speelde de club drie seizoenen in de westelijke 2de klasse alvorens te degraderen naar de Sloveense liga. Na één seizoen kon de club terug promoveren. In 1981 volgde een nieuwe degradatie. Maribor FC speelde nog in de 2de klasse in 1982/83, 1984/85 en 1986/87. In 1988 werd de clubnaam veranderd in  NK Maribor Branik en speelde van 1989 tot 1991 in de nieuwe liga van clubs van Kroatië, Slovenië en Bosnië en Herzegovina.

Slovenië 
Na de onafhankelijkheid van Slovenië was het aanvankelijk Olimpija Ljubljana de dominante club maar dat veranderde in 1997: Maribor werd zeven keer op rij landskampioen en kwalificeerde zich één keer voor de Champions League en schakelde toen Racing Genk en Olympique Lyon uit voor de groepsfase onder leiding van trainer-coach Bojan Prašnikar. De Champions League zorgde ironisch gezien voor financiële problemen en slechtere resultaten. In 2006 was de club weer terug voor Europees voetbal na het winnen van de Intertoto Cup, die ze in 1996 ook al eens gewonnen hadden. In de eerste ronde van de UEFA Cup 1997/98 zorgde Maribor overigens voor een grote verrassing door de Nederlandse grootmacht Ajax in eigen huis op 1-1 te houden. Jari Litmanen scoorde voor een slecht Ajax de 1-1, nadat Maribor vroeg in de wedstrijd verrassend op 1-0 was gekomen. Ajax herstelde zich overigens thuis (in de Amsterdam ArenA) in de return. De Amsterdammers wonnen met afgetekende cijfers: 9-1. De huidige naam van Maribor werd in 2003 aangenomen.

Erelijst 
UEFA Intertoto Cup
 2006Landskampioen
 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2022
Beker van Slovenië
 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013, 2016Sloveense Supercup
 2009, 2012, 2013, 2014

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

NK Maribor in Europa 

NK Maribor speelt sinds 1971 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (16x)
1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/2018, 2019/20, 2022/23
Europa League (10x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (2x)
1992/93, 1994/95
UEFA Cup (6x)
1993/94, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2006/07
Intertoto Cup (2x)
1996, 2007
Mitropacup (1x)
1971

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende spelers kwamen als speler van NK Maribor (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Marinko Galič degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van NK Maribor in totaal 43 keer uit voor het Sloveense nationale elftal in de periode 1994-2001.

Trainer-coaches
  Marijan Bloudek (1992–1995)
  Branko Horjak (1995–1996)
  Bojan Prašnikar (1996–2000)
  Nastja Čeh (1996-2001)
  Matjaž Kek (2001–2003)
  Milan Đjuričić (2005–2006)
  Darko Milanič (2008–2013)
  Ante Čačić (2013)
  Ante Šimundža (2013–2015)
  Krunoslav Jurčić (2015–2016)
  Darko Milanič (2016–)

Externe links 
 Officiële website